Сибом () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сибом, Генри (1832—1895) — английский мануфактурщик, путешественник, орнитолог-любитель.
 Сибом, Фредерик (1833—1912) — британский историк экономики.
 Сибом, Фредерик, барон Сибом (1909—1990) — британский банкир и пожизненный пэр.
 Сибом, Эмили (род. 1992) — австралийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка.